Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Evgenij Kafel'nikov e David Rikl che hanno battuto in finale Wayne Ferreira e Javier Sánchez 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (primo turno)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (secondo turno)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (primo turno)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)

 Patrick McEnroe /  Richey Reneberg (primo turno)
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (secondo turno)
 Gary Muller /  Danie Visser (primo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1994